Пентафосфид празеодима — бинарное неорганическое соединение 
металла празеодима и фосфора
с формулой PrP,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание металлического празеодима и фосфора в присутствии паров иода:

Физические свойства 
Пентафосфид празеодима образует кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/m,
параметры ячейки a = 0,4938 нм, b = 0,9595 нм, c = 0,5482 нм, β = 103,64°, Z = 2,
структура типа пентафосфида неодима NdP
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 697°C.

Примечания 

празеодима
Кристаллы моноклинной сингонии